Doppelschritt steht für:
 eine Längeneinheit, siehe Schritt (Einheit)
 die Regel, dass beim Schach ein Bauer aus der Ausgangsstellung zwei Felder vorziehen darf, siehe Bauer (Schach) #Zugmöglichkeiten und Wert